Szybka Kolej Miejska (SKM) ist der Name folgender polnischen Stadtschnellbahnen:

 Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, S-Bahn in der Dreistadt Danzig, Zopott, Gdingen
 Szybka Kolej Miejska w Warszawie, S-Bahn in Warschau